

Persone 
Jesse James – criminale statunitense
Jesse James – giocatore di football americano statunitense
Jesse James – attore statunitense
Jesse G. James – personaggio televisivo e costruttore di motociclette statunitense
Jesse James Hollywood – criminale statunitense
Jesse James – ring name del wrestler Road Dogg

Jessie James – cantante statunitense

Altro 
Jesse James – gruppo musicale britannico

Pagine correlate
Jesse James al cinema